Okada kan som auktorsförkortning betyda:

 Toyohi Okada
 Yaichirō Okada
 Yoshikazu Okada

Robotskapade auktorsförkortningar